Улитчатые ручейники (Helicopsychidae) — семейство ручейников подотряда Integripalpia, строящих спиральные домики (), похожие на раковины улиток. Около 250 видов.

Распространение 
Распространены всесветно, с наибольшим разнообразием в тропиках (например, в Неотропике около 100 видов). В Европе 5 видов. Древнейшим известным представителем семейства является Cretahelicopsyche liuyani, найденный в бирманском янтаре.

Описание 
Мелкие ручейники (размах крыльев равен 11—16 мм) серо-коричневого или чёрного цвета. Личинки строят необычные подводные домики из песчинок и шёлка, скрученные в спираль и похожие на ракушки улиток, с которыми их первоначально путали и даже описывали как моллюсков. Встречаются как в медленных, так и в быстрых реках и ручьях. Личинки питаются, соскребая органический материал (перифитон) с придонных камней.

Систематика 
Около 250 видов. Helicopsychidae впервые были выделены Улмером (Ulmer, 1906) в качестве подсемейства Helicopsychinae в составе семейства Sericostomatidae и в таком статусе долго рассматривались, особенно европейскими энтомологами. Американские энтомологи, включая Росса (Ross, 1944) считали эту группу отдельным семейством. В настоящее время оно чаще включает только 2 рода, космополитный крупный род Helicopsyche von Siebold (в котором около 250 видов) и эндемичный для Новой Зеландии монотипичный род Rakiura McFarlane с единственным видом R. vernale McFarlane. Несколько ранее выделяемых родов, включая такие как Cochliopsyche Müller (Неотропика), Petrotrichia Ulmer (Афротропика, Мадагаскар и Сейшельские острова, но отсутствующие в Южной Африке), и Saetotrichia Brauer (Австралия, Новая Зеландия, Новая Каледония), были позднее понижены Йохансеном (Johanson, 1998) в ранге до подродов в составе рода Helicopsyche. Тогда же Йохансеным были описаны 2 подрода Helicopsyche: Feropsyche (Неарктика, Неотропика) и Galeopsyche (Вьетнам, Корея). Номинативный подрод распространён в Палеарктике и в Ориентальной области.

 
 Подрод 
 Подрод 
 Подрод 
 Подрод 
 Подрод 
 Подрод

Примечания

Литература 
 
 Johanson, K.A. (1998). Phylogenetic and biogeographic analysis of the family Helicopsychidae (Insecta: Trichoptera). Entomologica Scandinavica, Supplement, 53, 1-172.
 Resh, V.H., Lamberti, G.A. & Wood, J.R. (1984). Biological studies of Helicopsyche borealis (Hagen) in a coastal California stream. In: Morse, J.C. (Ed.) Proceedings of the 4th International Symposium on Trichoptera. Dr. W. Junk, The Hague, pp. 315—319.
 Vaughn, C.C. (1985). Evolutionary ecology of case architecture in the snailcase caddisfly, Helicopsyche borealis. Freshwater Invertebrate Biology, 54, 178—186.
 Vaughn, C.C. (1985). Life history of Helicopsyche borealis (Hagen) (Trichoptera: Helicopsychidae) in Oklahoma. American Midland Naturalist, 113, 76-83.
 Vaughn, C.C. (1987). Substratum preference of the caddisfly Helicopsyche borealis (Hagen) (Trichoptera: Helicopsychidae). Hydrobiologia, 154, 201—205.
 Williams, D.D., Read, A.T. & Moore, K.A. (1983). The biology and zoogeography of Helicopsyche borealis (Trichoptera: Helicopsychidae): a Nearctic representative of a tropical genus. Canadian Journal of Zoology, 61, 2288—2299.

Ссылки 
 Helicopsychidae www.environment.gov.au
 Helicopsychidae Snail-case caddisflies (Encyclopedia of Life)
 Helicopsychidae www.faunaeur.org
 Trichoptera — International Barcode of Life Project, 2008 

Ручейники
Семейства насекомых